La Ýokary Liga 2013 è la 21ª edizione della massima competizione nazionale per club del Turkmenistan, la squadra campione in carica è il Balkan.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione del Turkmenistan 2013, ammessa alla Coppa del Presidente dell'AFC 2014
      Retrocessa

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calcio nel 2013
Competizioni calcistiche turkmene